Tanysphyrus ater — вид жуков из семейства брахицерид (Brachyceridae).

Распространение 
Распространён в Европе, на юго-востоке США (штат Флорида).

Описание 
Очень маленький жук, длиной всего 1,2—1,4 мм. Лапки и усики полностью чёрные. Переднеспинка квадратная, но кажется продольной, поскольку почти в два раза уже надкрылий, маленькая по сравнению с вытянутыми надкрыльями. Ункус короткий..

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — species Tanysphyrus ater Blatchley, 1928

Примечания 

Брахицериды
Насекомые Европы
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1928 году